Le mot robur est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre signifiant « rouvre, chêne, bois de chêne ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot robur est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes, notamment :
 le Banksia des marais (Banksia robur), une espèce d'arbrisseaux, de la famille des Protéacées ;
 le Chêne pédonculé (Quercus robur), une espèce d'arbres à feuillage caduc, de la famille des Fagacées.
 En typographie, Robur est une police d'écriture créée en 1909 par la fonderie G. Peignot & Fils.
 En industrie automobile, constructeur automobile est-allemand, « VEB Robur Werke Zittau », créé en 1957, dans la ville de Zittau, poursuivant les activités de l'entreprise Phanomen, disparaissant avec la RDA en 1991.

Sciences humaines et sociales 
 Robur est un dieu de la religion gallo-romaine.

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 Robur-le-Conquérant est un roman de Jules Verne.
 Robur est une série de bandes dessinées s'inspirant des univers de Jules Verne, créées par Gil Formosa et Jean-Marc Lofficier.

Monuments 
 Robur est une ancienne fortification située sur le territoire de Bourgfelden (région Alsace, France).

Notes et références 

Épithète spécifique